Amerikai Egyesült Államok
 Mishawaka (Colorado)
 Mishawaka (Indiana)
 Mishawaka (Oregon)